Fiva ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Fiva (* 1986), Schweizer Freestyle-Skier
 Nicolas Fiva (1609–1640), Schweizer Mathematiker

Fiva bezeichnet zudem:

 Fiva (Musikerin) (auch Fiva MC), Künstlername von Nina Sonnenberg (* 1978), deutsche Rapperin und Moderatorin

FIVA bezeichnet:

 Fédération Internationale des Véhicules Anciens, den Oldtimer-Weltverband

Abkürzung